Patrick H. O'Malley Jr. (accreditato anche come Pat O'Malley o Patrick O'Malley, 1890 - 1966) – attore statunitense
 Patrick O'Malley (n. 1950) – politico statunitense